Шотландский Премьер Дивизион 1977/1978 () — 81-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 13 августа 1977 года и закончился 2 мая 1978 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1977/1978
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1977 году
Спорт в Шотландии в 1978 году